Дево:
 Дево, Андре (род. 1984) — багамский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».
 Дево, Жерар (род. 1927) — французский арфист, дирижёр и композитор.
 Дево, Никез Огюстен (1784—1856) — французский ботаник, профессор ботаники, возглавлял ботанический сад в Анже.
 Дево, Этьен-Эмиль (1830—1854) — французский ботаник.
 Дево, Ноэль (1929—2018) — бразильский фаготист французского происхождения.
 Дево, Шарль (1797—1861) — бельгийский политик.
 Дево, Эммануэль (род. 1964) — французская актриса.

См. также 
 Бранд, Вэнс ДеВо